Hans Devroe, Belgisch schrijver
 Jozef Devroe, Belgisch syndicalist, politicus en collaborateur
 Lode Devroe, Belgisch stripauteur en -tekenaar en illustrator
 Luc Devroe, Belgisch voetballer en sportbestuurder

Nederlandse of Vlaamse achternaam